Chettle ist der Name von:

 Chettle (Ort), ein Ort in Südengland

Chettle ist der Familienname folgender Personen:

 David Chettle (* 1951), australischer Langstreckenläufer
 Henry Chettle (um 1560–um 1607), britischer Schriftsteller und Dramatiker
 Steve Chettle (* 1968), englischer Fußballspieler